Laurent Artur du Plessis, né le  à Bône, est un journaliste et essayiste français.

Il est spécialisé dans les problèmes de géopolitique.

Biographie

Formation 

Ancien élève du lycée Louis-le-Grand, il est titulaire d'une maitrise en droit public (Paris II), d'un diplôme d'études approfondies en science politique (Panthéon-Sorbonne), licencié en philosophie et en sociologie (Paris-IV) ancien élève  et de l'Institut français de presse.

Carrière 
Il a été journaliste au Figaro Magazine de 1978 à 1991.

Il a dirigé la publication du Cri du contribuable et des Dossiers du contribuable, organes de Contribuables associés.

Depuis , il anime le Libre journal de la crise sur Radio Courtoisie un vendredi sur quatre.

Œuvres 
 Le Fou d’Allah, Edit. Pierann, Paris, 2001, .
 La  Guerre mondiale a commencé, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, 2002, Paris, . Traduit en Espagne : La 3a Guerra Mundial ha comenzado, Inedita Editores, Paris, 2004, .
 Islam-Occident, la guerre totale, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, 2004, .
 10 questions sur la Turquie… et 10 réponses dérangeantes, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, Coll. Le Cercle Aristote, Paris, 2005, .
 L’Iran dans la  Guerre mondiale, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, Paris, 2005, . Traduit au Portugal : Irão na 3a Guerra Mundial, Occidentalis, 2006, .
 De la crise à la guerre : La faillite des élites, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, Paris, 2011, .
 Contribution à La face cachée des révolutions arabes, Éditions Ellipses, Paris, 2012, .
 Le monde s'embrase : Sahel, Proche-Orient, Iran, Chine Russie, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, Paris, 2013, .
 Le Djihad à la conquête du monde, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, Paris, 2015, .
Erdogan ou la haine de l'Occident, Edit. Jean-Cyrille Godefroy, Coll. Le Cercle Aristote, Paris, 2021, .

Références

Liens externes 
 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Personnalité masculine française de la radio
Animateur sur Radio Courtoisie
Relations internationales en radio
Étudiant de l'université Panthéon-Assas
Élève du lycée Louis-le-Grand
Naissance en mai 1952
Naissance à Annaba